Aka kan syfta på:

 A.K.A. (album) – ett musikalbum av Jennifer Lopez
 Aka (folk) – ett folkslag i Arunachal Pradesh i Indien
 Aka (språk) – deras språk
 Aka (djur) – ett släkte av svampdjur
 Aka (insekter) – ett släkte kilstritar 
 Aka (pygméfolk) – ett folk i Afrika
 Aka, Ungern – ett samhälle
 Aka (vattendrag) – ett vattendrag i Kongo-Kinshasa